Een plastiek (beeldhouwkunst) vervaardigd van beton;
Betonplastiek (Ongenae), een naamloze betonplastiek van beeldhouwer Ongenae